Jemer hace referencia a varios artículos:
Aclaración: La palabra "Khmer" es un anglicismo.

Etnografía
 Pueblo jemer (kamae de ខ្មែរ) o camboyano, una etnia que habita principalmente en Camboya, en zonas de Tailandia, Vietnam, Laos y otros países donde sus miembros han emigrado.
 Cultura jemer: se refiere a las manifestaciones culturales propias del pueblo jemer.
 Idioma camboyano o jemer, lengua oficial del Reino de Camboya y hablada por las minorías étnicas jemer de Tailandia, Laos y Vietnam sobre todo. Pertenece a las lenguas mon-jemer.

Política
 Jemeres Rojos: grupo político que gobernó Camboya bajo el título de Kampuchea Democrática entre 1975 y 1979. También aparece como "El jemer rojo".
 Jemeres Libres: guerrillera anticomunista y antimonárquica. 
 Imperio jemer: período comprendido entre el reinado de Jayavarman II (802 - 850), fundador de la Dinastía de Angkor y la salida del rey Dharmara Jadhiraja en 1431 de Angkor Wat hacia el delta del Mekong, lo que significó el fin del Imperio.
 República Jemer: fundada por el general Lon Nol entre 1970 y 1975 que se alió a Vietnam del Sur y a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.